Feitian steht für:

 Feitian (Raumanzug), einem Raumanzug
 Feitian Technologies, einem Technologie Unternehmen
 Apsara-Himmelsnymphen im Buddhismus